Cabinda kan syfta på följande platser:

Angola 

 Kabinda, provins, 
 Município Cabinda, kommun, Kabinda, 
 Cabinda (provinshuvudstad), Kabinda, 
 Cabinda Airport, flygplats, 

Robotskapade Angolaförgreningar